Хем се може односити на:

 Хемско полуострво (Балканско полуострво)
 Хем (митологија)
 Хем

Види још 

 Хелм (вишезначна одредница)